Borbély László (1905–2002) író
 Borbély László (1922–1985) újságíró
 Borbély László (1939) festőművész, művészettörténész
 Borbély László (1942) erdélyi újságíró
 Borbély László (1942) labdarúgó, kapus
 Borbély László (1954) erdélyi magyar politikus
 Borbély László (1955) szlovákiai labdarúgóedző
 Borbély László (1962) színész
 Borbély László (1966) labdarúgó
 Borbély László (1968) újságíró, író
 Borbély László (1984) zongoraművész

Hasonló nevűek

 Borbély László András (1959) közgazdász